«Серпухов» — российский футбольный клуб, существовавший в 1999—2005 годах. Представлял город Серпухов Московской области.

История 
Имеются севедения о выступлении команд с названиями АК СМЗ «Серпухов» и ФК «Серпухов» в первенстве КФК, соответствено 1993 и 1994 годов. В 1995—1998 годах в том же соревновании выступала команда «Спартак» Серпухов.

В Кубке Подмосковья 2003 года в 1/8 финала ФК Серпухов обыграл в домашнем матче Металлург (Видное) со счётом 4:0, а в 1/4 финала уступил дома ФК «Шатура» со счётом 2:4.

В 2006 году после объединения команды с клубом «Локомотив-М», образована команда «Звезда», получившая место «Локомотива-М» во Втором дивизионе и выступавшая там в 2006—2009 годах. В Первенстве КФК в 2006—2009 годах выступала «Звезда»-2. Перед сезоном-2018 «Звезда» была переименована в ФК «Серпухов».

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ

Примечания 

Футбольные клубы России
Футбол в Серпухове
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Серпухова